Le Concours mondial de la cuisine est un des plus prestigieux concours mondial de gastronomie se tenant tous les deux ans, créé par le cuisinier français Paul Bocuse en 1987 à Lyon. Le premier prix de ce concours est le Bocuse d'or, nom souvent utilisé pour désigner le concours, mais ce concours est également récompensé par les Bocuse d'argent et Bocuse de bronze.

Historique 

Le concours prévoit des éliminatoires dans plusieurs pays. Les thèmes des Bocuse d'or sont déterminés trois mois à l'avance pour le thème plat et deux mois à l'avance pour le thème assiette. Les trophées sont décernés tous les deux ans, à l'issue des épreuves qui se déroulent sur deux jours au Salon international de la restauration de l'hôtellerie et de l'alimentation de Lyon (SIRHA, salon d'une importance considérable, ex-salon des métiers de bouche).

Vingt-quatre chefs de ving-quatre pays s'affrontent pendant 5 h 35 en public, dans une ambiance volontairement « survoltée » par un animateur, en préparant un plat et une assiette imposés.

L'assiette servant de trophée au Bocuse d'or, spécialement éditée tous les deux ans par Villeroy & Boch, est signée Vavro (Alain et Dominique Vavro, designers célèbres dans les milieux de la table). La « famille Bocuse d'or » s'est élargie en 2008 avec la création des trois sélections continentales pour donner plus de chance à de nombreux pays d'accéder à la grande finale à Lyon : le Bocuse d'or Europe, le Bocuse d'or Amérique latine et le Bocuse d'or Asie.

Palmarès

Bocuse d'or 
{| class="wikitable alternance" style="font-size:90%; text-align:center; width:85%"
! colspan="6" scope="col" style="color:#000000; background:#FFD700;" | Palmarès du  Bocuse d'or
|-
! scope="col" |Année
! colspan="2" scope="col" |Pays
! scope="col" |Nom
! scope="col" |Établissement
! scope="col" |Lieu d'origine du lauréat
|-
|1987
|
|France
|Jacky Fréon
|
|
|-
|1989
|
|Luxembourg
|Léa Linster
|Léa Linster (Frisange)
|Differdange (Canton d'Esch-sur-Alzette)
|-
|1991
|
|France
|Michel Roth
|L'Espadon du Ritz (Paris)
|Sarreguemines (Moselle)
|-
|1993
|
|Norvège
|Bent Stiansen
|Statholdergaarden (Oslo)
|Arendal (Comté d'Agder)
|-
|1995
|
|France
|Régis Marcon
| Le Clos des Cimes (Saint-Bonnet-le-Froid)
|Saint-Bonnet-le-Froid (Haute-Loire)
|-
|1997
|
|Suède
|Mathias Dahlgren
|Bon Lloc (Stockholm)
|Umeå (Comté de Västerbotten)
|-
|1999
|
|Norvège
|Terje Ness
|Oro (Oslo)
|Førde (Comté de Sogn og Fjordane)
|-
|2001
|
|France
|François Adamski
|Le Gabriel (Bordeaux)
|Berck (Pas-de-Calais)
|-
|2003
|
|Norvège
|Charles Tjessem
|Charles & De (Sandnes)
|Sandnes (Comté de Rogaland)
|-
|2005
|
|France
|Serge Vieira
|Serge Vieira (Chaudes-Aigues)
|Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
|-
|2007
|
|France
|Fabrice Desvignes
|Présidence du Sénat (Paris)
|Saint-Quentin (Aisne)
|-
|2009
|
|Norvège
|Geir Skeie
|Mathuset Solvold (Sandefjord)
|Fitjar (Comté de Hordaland)
|-
|2011
|
|Danemark
|Rasmus Kofoed
|Geranium (Copenhague)
|Birkerød (Hovedstaden)
|-
|2013
|
|France
|Thibaut Ruggeri
|Abbaye de Fontevraud (Fontevraud)
|Megève (Haute-Savoie)
|-
|2015
|
|Norvège
|Ørjan Johannessen
|Bekkjarvik Gjestgiveri (Austevoll)
|Austevoll (Comté de Hordaland)
|-
|2017
|
|États-Unis
|Mathew Peters
|Per Se (New York)
|Meadville (Comté de Crawford)
|-
|2019
|
|Danemark
|Kenneth Toft-Hansen
|Svinkløv Badehotel (Fjerritslev)
|Silkeborg (Jutland central)
|-
|2021
|
|France
|Davy Tissot
|Saisons (Écully)
|Lyon (Rhône)
|-
|2023
|
|Danemark
|Brian Mark Hansen
|Søllerød Kro" (Holte)
|Vojens (Danemark)
|}

 Bocuse d'argent 

 Bocuse de bronze 

 Tableau des Bocuses 

 Bibliographie 
 Pour Vous/For You - Des recettes de champions adaptées à votre propre talent - par les 39 chefs lauréats - Yvelinédition'' - novembre 2012 -  "Gourmand Awards 2013".

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Paul Bocuse
 Liste de cuisiniers
 Liste des restaurants deux et trois étoiles du Guide Michelin

Liens externes 
 Site officiel : www.bocusedor.com.
 www.bocuse.fr.

Cuisine
Cuisine
Fondation en 1987
Paul Bocuse